Cláudia (Mato Grosso) — município do estado do Mato Grosso, Brasil
 Claudia (revista) — revista feminina brasileira da Editora Abril

História 
 Cláudia Antônia — nobre romana
 Cláudia Augusta — nobre romana
 Cláudia Marcela, a Jovem — nobre romana
 Cláudia Marcela, a Velha — nobre romana
 Cláudia Otávia — imperatriz romana
 Cláudia de França (1499-1524) — rainha de França
 Cláudia de Médici (1604-1648) — princesa da Toscana
 Cláudia de Valois (1547-1575) — duquesa da Lorena
 Cláudia de Lorena (1612-1548) — duquesa da Lorena

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos